Ринкон дел Боске има више значења:

 Ринкон дел Боске (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ринкон дел Боске (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ринкон дел Боске (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ринкон дел Боске, Ла Палма (Уизилак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику